Luis Sáenz Peña - ex-presidente da Argentina
Roque Sáenz Peña - ex-presidente da Argentina
Praça Sáenz Peña - praça da cidade do Rio de Janeiro
Estação Sáenz Peña - estação do metro de Buenos Aires
Estação Saens Peña - estação do metrô do Rio de Janeiro
Praça Saens Peña (filme) - produção brasileira com Chico Díaz e Maria Padilha

Desambiguação